Лот:
 Лот — единица измерения массы.
 Лот — прибор для измерения глубины воды.
 Лот — объект торга на аукционе; в биржевой торговле — единица сделок на бирже, партия товара, определенное количество товара одного сорта, либо наименьшая сумма валюты, которую банк может выставить на валютной бирже.
 Лот — российский фильм 2011 года.
 Лот — польская авиакомпания.

Персонажи
 Лот — библейский персонаж, племянник Авраама, с которым переселился в Ханаан; позже жил в Содоме, откуда спасся при гибели города.
 Лот Оркнейский — персонаж легенд о короле Артуре, король Оркнейских островов и отец Гавейна.

Топоним
 Лот (, [lɔt]) — возможная запись нескольких топонимов во Франции, традиционно записываемых без конечного «т»: Ло (река), Ло (департамент), Ло и Гаронна (департамент).

Фамилия
 Лот, Андре (1885—1962) — французский скульптор, художник, педагог.
 Лот, Анри (1903—1991) — французский публицист, этнограф, эксперт по доисторической наскальной живописи.
 Лот, Ежи (1880—1967) — польский географ, этнограф.
 Лот, Иоганн Карл (1632—1698) — немецкий исторический живописец и график эпохи барокко, представитель караваджизма.
 Лот, Фердинанд (1866—1952) — французский историк-медиевист, писатель.

Аббревиатура
 ЛОТ — Луганское областное телевидение.
 ЛОТ — Ленинградская областная телекомпания.

См. также 
 Ллот
 
 
 LOT (авиакомпания)